María Ana de Sajonia (en alemán, Maria Anna von Sachsen; Dresde, 29 de agosto de 1728 - Múnich, 17 de febrero de 1797) fue hija del rey polaco Augusto III y de su esposa, la archiduquesa María Josefa de Austria. Se convirtió en 1747 en electora de Baviera por matrimonio.

Es conocida como la "Salvadora de Baviera" por sus esfuerzos por preservar la independencia de su electorado tras la muerte de su esposo.

Biografía 

En total, sus padres tuvieron quince hijos. Sus hermanos más destacados fueron el elector Federico Cristián de Sajonia; la reina de España, María Amalia de Sajonia; y María Josefa, defina de Francia, la madre de los reyes Luis XVI, Luis XVIII y Carlos X de Francia.

Ella se casó el 9 de julio de 1747 con el príncipe elector de Baviera, Maximiliano III José. María Ana fue la fundadora de la fundación de mujeres en Múnich.

En 1759, su hermano, que luego se convertiría en el elector Federico Cristián, vivió como invitado en su corte durante dos años después de huir en el conflicto con Prusia. El matrimonio de María Ana no tuvo hijos y la antigua línea bávara de Wittelsbach murió con su marido. 

Históricamente, María Ana solo emergió después de la muerte de su esposo. Tras la muerte de su marido en 1777, el nuevo elector Carlos Teodoro, el cuál no tenía ninguna relación interna con Baviera y estaba dispuesto a intercambiar partes de ella por Alta Austria en 1778 y toda Baviera por los Países Bajos, unos años más tarde, intentó ceder Baja Baviera a Austria. Estos planes fracasaron con la guerra de sucesión bávara en 1778, en la que el rey Federico II de Prusia sofocó los intentos austriacos para intercambiar los Países Bajos Austríacos por Baviera, al amenazar tanto a Baviera como a Austria con la guerra si el plan se realizaba, todo ello gracias tanto a María Ana cómo a María Ana del Palatinado-Sulzbach, viuda del príncipe Clemente Francisco, que viendo amenazada la independencia de Baviera, se pusieron en contacto con él rey prusiano y el heredero de Carlos Teodoro, Carlos II Augusto del Palatinado Zweibrücken, para pedirles ayuda. Por lo tanto, el rey de Prusia, cuando el emperador José II intentó el esquema de nuevo en 1784, creó la liga Fürstenbund. Finalmente retrocedió ante otra guerra con Prusia y finalmente abandonó definitivamente sus planes en 1785. Un tratado secreto se suscribió después. A cambio de la Baja Baviera, Carlos Teodoro iba a recibir los Países Bajos Austríacos (cerca de sus dominios ancestrales), el Palatinado (ya su patrimonio) y Jülich y Berg.

Después de que su esposo murió, María Ana Sofía pasó el resto de su vida en el Palacio de Fürstenried y disfrutó de la gratitud del pueblo de Baviera. Su figura ha sido muy venerada entre los bávaros desde entonces, y los herederos de la rama Zweibrücken, Carlos II Augusto, y su hermano Maximiliano I de Baviera, que finalmente sucedió a Carlos Teodoro en 1799.

Murió a los 68 años, tras sobrevivir a su marido casi 20, y fue enterrada en la Iglesia de los Teatinos de Múnich. Su corazón fue enterrado por separado y se encuentra en la Capilla de Nuestra Señora de Altötting.

Curiosidad 

El escudo de armas de la alianza de Baviera-Sajonia, espléndidamente decorado, atribuido a Ignaz Günther, en el frontón de la Iglesia Teatina conmemora el matrimonio de María Ana con Maximiliano III José.

Ancestros

Referencias

Literatura 
 Helmut Gajic (Red.): Die großen Dynastien. Karl Müller Verlag, Erlangen 1996, ISBN 3-86070-561-X.
 Hans Rall, Marga Rall: Die Wittelsbacher in Lebensbildern. Styria u. a., Graz u. a. 1986, ISBN 3-222-11669-5 (Auch: Hugendubel, Kreuzlingen 2000, ISBN 3-7205-2103-6).

Enlaces externos 

Consortes de la casa de Wettin
Electoras consortes de Baviera del siglo XVIII con los Wittelsbach
Princesas de Polonia
Nacidos en Dresde
Sepultados en la Iglesia de los Teatinos y San Cayetano
Fallecidos en Múnich